Hafnia steht für:

 Hafnia, Bakteriengattung
 alte latinisierter Name von Kopenhagen, siehe Kopenhagen #Ortsname
 Hotel Hafnia in Tórshavn, Färöer
 Hafnium(IV)-oxid
 Hafnia (Reederei), dänisch-singapurische Reederei, Tochtergesellschaft der BW Group